Суперліга Данії сезону 2015–2016 — 26-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном став Копенгаген.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway 

2015—2016
Данія
Данія
2015 у Данії
2016 у Данії